Chronologie du cyclisme
2019 en cyclisme - 2020 en cyclisme - 2021 en cyclisme
Le résumé de l'année 2020 en cyclisme. Cette saison est touchée par la pandémie de Covid-19 qui provoque l'annulation des courses de la dernière étape de Paris-Nice en mars jusqu'aux championnats de Slovènie en juillet.

Par mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Grands tours

Tour d'Italie 

 Vainqueur : Tao Geoghegan Hart
 2e : Jai Hindley
 3e : Wilco Kelderman
 classement par point : Arnaud Démare
 classement de la montagne : Ruben Guerreiro
 classement des jeunes : Tao Geoghegan Hart
 classement par équipes : Ineos Grenadiers

Tour de France 

 Vainqueur : Tadej Pogačar
 2e : Primož Roglič
 3e : Richie Porte
 classement par point : Sam Bennett
 classement de la montagne : Tadej Pogačar
 classement des jeunes : Tadej Pogačar
 classement par équipes : Movistar
 super-combatif : Marc Hirschi

Tour d'Espagne 

 Vainqueur : Primož Roglič
 2e : Richard Carapaz
 3e : Hugh Carthy
 classement par point : Primož Roglič
 classement de la montagne : Guillaume Martin
 classement des jeunes : Enric Mas
 classement par équipes : Movistar
 super combatif : Rémi Cavagna

Principales classiques

Monuments 

 Milan-San Remo :  Wout van Aert (Jumbo-Visma)
 Tour des Flandres :  Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)
 Paris-Roubaix :  annulé 
 Liège-Bastogne-Liège : Primož Roglič (Jumbo-Visma)
 Tour de Lombardie : Jakob Fuglsang (Astana)

Classiques World Tour majeures 

 Strade Bianche :  Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Nouvelles classiques World Tour

Principales courses par étapes

UAE Tour 

 Vainqueur : Adam Yates (Michelton-Scott)
  : Tadej Pogačar (UAE Team Emirates)
  : Alexey Lutsenko (Astana Pro Team)

Paris Nice 

 Vainqueur :  Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)
  : Tiesj Benoot (Team Sunweb)
  : Sergio Higuita (EF Education First)

Championnats

Championnats du monde

Championnats du monde de cyclo-cross

Hommes

Femmes

Championnats du monde sur piste

Hommes

Femmes

Championnats du monde sur route

Principaux champions nationaux sur route

Principaux décès 
 10 janvier : Guido Messina, coureur italien, âgé de 89 ans
 13 janvier : Maurice Moucheraud, coureur français, âgé de 86 ans
 3 mars : Nicolas Portal, coureur et directeur sportif français, âgé de 40 ans
 9 mars : Italo De Zan, coureur italien, âgé de 94 ans
 11 mars : Irina Kiritchenko, coureuse soviétique, âgée de 82 ans
 26 mars : Roger Baens, coureur belge, âgé de 86 ans
  avril : Amerigo Severini, coureur italien, âgé de 88 ans
 30 mai : Roger Decock, coureur belge, âgé de 93 ans
 16 juin : Eusebio Vélez, coureur et directeur sportif espagnol, âgé de 85 ans
 17 juin : Fabrice Philipot coureur français, âgé de 54 ans
 17 juin : Pietro Zoppas, coureur italien, âgé de 86 ans
 23 juillet : Jean Brankart, coureur belge, âgé de 90 ans
 11 août : Michel Van Aerde, coureur belge, âgé de 86 ans
 22 août : Jean-Claude Annaert, coureur français, âgé de 85 ans
 24 octobre : Jacques Bellenger, coureur français, âgé de 92 ans
 25 octobre : Ernesto Contreras, coureur argentin, âgé de 83 ans
 31 octobre : Eduardo Castelló, coureur espagnol, âgé de 80 ans
 13 novembre : Louis Rostollan, coureur français, âgé de 84 ans
 17 novembre : Eddie Borysewicz, coureur et entraîneur américain, âgé de 81 ans
 2 décembre : Aldo Moser, coureur italien, âgé de 86 ans

Notes et références 

Cyclisme en 2020
Actualité sportive en 2020